Broich (Bedburg), een plaats in de gemeente Bedburg in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen
Broich (Dormagen), een plaats in de gemeente Dormagen in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen
Broich (Engelskirchen), een plaats in de gemeente Engelskirchen in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen
Broich (Jülich), een plaats in de Duitse Jülich in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen
Broich (Mülheim an der Ruhr), een plaats in de gemeente Mülheim an der Ruhr in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen
Broich (Wegberg), een plaats in de gemeente Wegberg in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen
Broich (Würselen), een plaats in de gemeente Würselen in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen

 Broich, een heerlijkheid binnen het hertogdom Berg